Международная лига трудящихся — Четвертый интернационал, МЛТ—ЧИ (, (, LITci; , LIT—QI) — международная троцкистская тенденция, основанная Науэлем Морено в 1982 году, и сосредоточенная, в основном, в Латинской Америке. Сторонников МЛТ—ЧИ называют часто моренистами по имени основателя.

Сторонники Морено во время раскола Четвертого интернационала поддержали Международный комитет, а затем стали поддерживать объединение. После мирового конгресса 1963 года, на котором произошло воссоединение Четвёртого интернационала, Морено стал лидером его Латиноамериканского бюро.

Трения между моренистами и руководством Четвертого интернационала начались в 1969 году, когда Девятый мировой конгресс Интернационала поддержал латиноамериканскую герилью. Дискуссию по этому вопросу велась до конца 1970-х годов. Моренисты критиковали Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО), но отправляли добровольцев (Бригада имени Симона Боливара) в Никарагуа для участия в гражданской войне и для строительства там революционной партии.

Созданная сторонниками Морено Большевистская фракция (БФЧИ) в 1979 году покинула Интернационал, и тогда же объединилась с Организационным комитетом за реконструкцию Четвёртого интернационала Пьера Ламбера, учредив Равноправный комитет за реконструкцию Четвёртого интернационала (Parity Committee for the Reconstruction of the Fourth International). В 1981 году между Морено и Ламбером произошел разрыв. В 1982 году моренисты учредили МЛТ—ЧИ. К ним присоединились группы из Перу и Венесуэлы, отколовшиеся от тенденции Ламбера.

МЛТ—ЧИ выступали за победу Аргентины в Фолклендской войне, за неуплату внешнего долга и за поражение империализма в войне в Персидском заливе. В середине 1990-х годов помогали в оказании т. н. «Рабочей помощи Боснии» и начали взаимодействовать с инициатором этой идеи — Рабочим интернационалом за возрождение Четвёртого интернационала Клифа Слотера.

Смерть Морено в 1987 повлекла за собой большое количество расколов в Интернационале. В 1994 году от МЛТ—ЧИ откололась группа, сформировавшая Международный центр ортодоксального троцкизма (Centro Internacional del Trotskismo Ortodoxo, СИTO), и утверждавшая, что именно она следует традиции Науэля Морено. В 2005 году большая часть СИТО воссоединилось с МЛТ—ЧИ.

Ключевая секция Интернационала находится в Бразилии — это Объединенная социалистическая рабочая партия (ПСТУ). До конца 1980-х годов влиятельной была аргентинская секция — Движение к социализму (МАС), расколовшаяся однако после смерти Морено на целый ряд организаций. Кроме Латинской Америки существуют немногочисленные секции в Европе, Азии и Австралии. В 1998 году прошел учредительный съезд российской секции МЛТ—ЧИ — Международной рабочей партии. В 2002 году образовалась организация украинских сторонников МЛТ—ЧИ — Украинский коммунистический рабочий союз (УКРС).

Интернационал издает журналы «Correo Internacional» и «Marxismo Vivo», которые выходят на разных языках, включая русский — «Международный курьер» и «Живой марксизм».

В 2012 году российские сторонники МЛТ вошли в Российское социалистическое движение.

Примечания

См. также 
 Европейские левые
 Европейские антикапиталистические левые
 Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера
 Международная социалистическая тенденция
 Международная марксистская тенденция
 Комитет за рабочий интернационал
 Воссоединённый Четвёртый интернационал
 Партия европейских социалистов
 СКП-КПСС

Ссылки 
 Официальный сайт организации 
 Официальный блог российской секции МЛТ—ЧИ
 Украинский коммунистический рабочий союз (секция МЛТ—ЧИ)

Троцкистские интернационалы
Воссоединённый Четвёртый интернационал